Мулен-ле-Мес () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Мец, кантон Кото-де-Мозель. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Вуаппи (округ Мец-Кампань).

Географическое положение 

Коммуна расположена в 280 км к востоку от Парижа и в 5 км к западу от Меца.

Площадь коммуны — 6,98 км², население — 4995 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 5076 человек (2013), плотность населения — 727,2 чел/км². Ранее входила в состав Лотарингии.

Население 
Численность населения коммуны в 2008 году составляла 5084 человека, в 2011 году — 5105 человек, а в 2013-м — 5076 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 3188 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2436 были экономически активными, 752 — неактивными (показатель активности 76,4 %, в 1999 году — 67,9 %). Из 2436 активных трудоспособных жителей работали 2266 человек (1178 мужчин и 1088 женщин), 170 числились безработными (78 мужчин и 92 женщины). Среди 752 трудоспособных неактивных граждан 273 были учениками либо студентами, 252 — пенсионерами, а ещё 227 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки